Diese Episodenliste enthält alle Episoden der österreichischen Unterhaltungsshow Sehr witzig!? sortiert nach der österreichischen Erstausstrahlung. Die Fernsehserie umfasst derzeit 6 Staffeln mit 88 Episoden.

Übersicht

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Weblinks 
 Episodenliste von Sehr witzig!? auf geryseidl.at

sehr-witzig